Xerotérmico puede referirse a:

 Clima xerotérmico: una expresión utilizada para designar el clima de una región del planeta donde las lluvias anuales son menores a los 200 mm.

 Índice xerotérmico de Gaussen: fórmula que sirve para determinar, dentro de los climas intertropicales, los límites entre las precipitaciones de los meses secos y las de los meses lluviosos.